Засліплення може значити:
 Засліплення - дія, що робить когось тимчасово або постійно сліпим
 Засліплення (криптографія) — підхід згідно з яким агент може надати послугу (тобто, обчислити функцію для) клієнту в зашифрованій формі без знання ані дійсних вхідних даних, ані вихідних.

 Засліплення (роман) — роман Еліаса Канетті.